Absolute Mehrheit steht für:

 eine Mehrheit von über 50 Prozent, siehe Mehrheit #Absolute Mehrheit
 Absolute Mehrheit (Fernsehsendung), Polit-Talkshow (2012 bis 2013)
 Absolute Mehrheit (Projekt), Projekt zur Unterwanderung der FDP (1998)